Бозиени има више значења:

 Бозиени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Бозиени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Бозиени (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Бозиени (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији